Шухман Розалія Борисівна, Зельма Розалия Зельма — російський і радянський художник-мультиплікатор.
 Шухман Геннадій Зіновійович (нар. 31 жовтня 1963) — радянський та український футболіст.